Сергей Николаевич Бу́бнов (; ) — немецкий учёный-геолог и геотектоник, также педагог. Доктор наук, профессор, член Академии наук ГДР в Берлине (1949) и Гёттингенской академии наук. Лауреат Национальной премии ГДР (1953).

Биография 
Прибалтийский немец. Младший сын русского врача Николая Дементьевича Бубнова, умершего через год после рождения Сергея, и дочери немецкого купца Марии Генриетты. Отец его служил полковым хирургом и личным врачом князя П. Ольденбургского.

После окончания Петербургской гимназии, в 1906 году переехал вместе с семьёй из России в Германию.

До 1910 года изучал геологию во Фрайбургском университете.

С 1922 года — профессор в университете Бреслау.

С 1929 года — заведующий кафедрой, директор Геолого-палеонтологического института Грайфсвальдского университета (1929—1950).

После окончания Второй мировой войны и основания Германской Демократической Республики (ГДР) с 1950 — профессор Берлинского университета и одновременно директор Геотектонического института.

Умер от сердечного приступа.

Научная деятельность 
Проводил научные исследования по региональной и общей тектонике. С 1925 года разрабатывал оригинальную классификацию основных структурных элементов земной коры, в 1948 году — классификацию тектонических движений.

Одна из главных тем теоретических работ С. Бубнова — цикличность развития Земли с выделением в её истории ряд циклов с последовательно уменьшающейся продолжительностью. Учёным составлена серия палеогеографических карт Европы.

Автор трудов по геологическому строению северо-восточной Германии и угольным месторождениям ГДР, фауне триасовых отложений Восточных Альп.

Основал научную школу геологов в ГДР (Грайфсвальд и Берлин).

Память 
В его честь учреждена научная геологическая награда — Serge-von-Bubnoff-Medaille.

Литература 
 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Иностранные члены Российской академии наук XVIII−XXI вв.: Геология и горные науки. / Отв. редактор И. Г. Малахова. М.: ГЦ РАН, 2012. − 504 с. ISBN 978-5-904509-08-8 (эл. версия).

Примечания

Ссылки 
 Сергей Николаевич Бубнов
 Prof. Serge von Bubnoff

Геологи XX века
Геологи Германии
Тектоника
Педагоги Германии
Выпускники Фрайбургского университета
Преподаватели Берлинского университета
Преподаватели Вроцлавского университета
Преподаватели Грайфсвальдского университета
Палеонтологи Германии
Члены Академии наук ГДР
Члены Гёттингенской академии наук
Доктора геолого-минералогических наук